Хаки́м — арабское слово, которое буквально означает «тот, кто судит между людьми», то есть судья. Также означает «обладателя мудрости» (хикма). Также означает врача-мусульманина, лечащего по правилам традиционной арабской медицины.

Фамилия
 Хаким, Сибгат Тазиевич (1911—1986) — татарский советский писатель.
 Хаким, Эдже (род. 1998) — турецкая актриса.
 Хаким, Элияху (1925—1945) — еврейский террорист.

Имя
 Хаким Оладжьювон (род. 1963) — нигерийский и американский профессиональный баскетболист.
 Хаким из Мерва — персонаж одноимённого рассказа Хорхе Луиса Борхеса
 Хаким — допотопный, основатель клана Ассамитов в настольной ролевой игре Vampire: The Masquerade
 Ариф Рахман Хаким (1943—1966) — индонезийский политический активист.

аль-Хаким
 аль-Хаким (حكيم) — одно из 99 имён Аллаха.
 аль-Хаким ат-Тирмизи (ок. 755—869) — крупнейший представитель восточноиранского суфизма.
 аль-Хаким ан-Найсабури (933—1015)— известный мухаддис, автор сборника «Мустадрак аля ас-сахихайн».
 аль-Хаким би-Амриллах (985—1021) — фатимидский халиф
 аль-Хаким I (? — 1302) — второй аббасидский халиф Каира

См. также 
 Хаким (Hakim) — наименование должности наместника города или провинции в средневековых тюрко-иранских государствах, в настоящее время также административная должность в Республике Узбекистан ( — старшина) — глава администрации, глава исполнительной власти населённого пункта района, города и области.
 Хакам
 Аким

Примечания 

арабские имена